Лев Минц
 Минц, Лев Абрамович (род. 1936) — советский и российский работник образования.
 Минц, Лев Ефимович (1893—1979) — советский учёный-экономист, лауреат Государственной премии СССР.
 Минц, Лев Миронович (1937—2011) — российский этнограф, журналист и писатель.